C20H24O2 – formula molecolare dell'etinilestradiolo
C20H24O2 – formula molecolare dell'exemestane

Formule molecolari